Hachette Books, divisão de publicação de livros anteriormente conhecida como Hyperion Books
 Disney-Hyperion, uma impressão que foi mantida pela Disney Publishing Worldwide quando sua divisão, Hyperion Books, foi vendida para o grupo editorial Hachette USA
 Hyperion Books for Children, uma marca infantil que foi mantida pela Disney Publishing Worldwide quando sua divisão, Hyperion Books, foi vendida para o grupo editorial Hachette USA